Чувашка

 Чувашка — посёлок в Мысковском городском округе Кемеровской области.
 Чувашка (приток Чусовой) — река в Свердловской области.
 Чувашка (приток Большого Улуя) — река в Красноярском крае.
 Чувашка (приток Тайрука) — река в Башкортостане.